Actinotus paddisoni är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Thomas Baker. Actinotus paddisoni ingår i släktet Actinotus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
paddisoni